Ребекка Гаасе  — німецька легкоатлетка, що спеціалізується на спринті, призерка чемпіонатів світу та Європи.

Кар'єра

Примітки

Посилання 
 

німецькі бігуни на короткі дистанції
Легкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2016
Легкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2020
Призери чемпіонатів світу з легкої атлетики
Призери чемпіонатів Європи з легкої атлетики